Arménia
Armênios
Língua arménia
Alfabeto armênio

Desambiguação